Казачья:
 Казачья — река в Восточной Сибири, приток реки Енисей.
 Казачья — река в России, протекает в Рязанской области.
 Казачья — слобода, Щёкинский район, Тульская область, Россия

См. также 
 Казак
 Казаки
 Казачий
 Казачье
 Казачья улица